То́лли — фамилия. 

Известные носители:

 Толли, Виве (род. 1928) — советская и эстонская художница.
 Толли, Владимир Иванович (1860—1931) — киевский благотворитель и общественный деятель, гласный Киевской городской думы. Сын И. А. Толли.
 Толли, Иван Андреевич (1825—1887) — киевский купец и благотворитель, Киевский городской голова в 1884—1887 годах.

То́лли — населённый пункт: 
 Толли — деревня в Эстонии.

См. также 
 Толль